Chatschaturjan, Chatschatrjan bzw. Khachaturian ist der Familienname folgender Personen:

 Ara Chatschatrjan (* 1982), armenischer Gewichtheber
 Aram Chatschaturjan (1903–1978), sowjetisch-armenischer Komponist
 Emin Chatschaturjan (1930–2000), sowjetisch-armenischer Dirigent und Komponist
 Gayane Chatschaturjan (1942–2009), armenische Malerin und Grafikerin
 Karen Surenowitsch Chatschaturjan (1920–2011), russischer Komponist
 Kristine Chatschatrjan (* 1989), armenische Skilangläuferin
 Nina Chatschaturjan (1908–1976), russische Komponistin, siehe Nina Wladimirowna Makarowa
 Ontronik Khachaturian (* 1975), US-amerikanischer Musiker, Produzent und DJ
 Sergei Chatschatrjan (* 1985), armenischer Violinist
 Wahagn Chatschaturjan (* 1959), armenischer Ökonom, Politiker, Abgeordneter, Minister und Staatspräsident

Siehe auch:
 Khachatryan